L'invariance peut désigner :

Physique théorique 

 l'invariance de jauge
 l'Invariance de Lorentz
 la notion de symétrie
 l'Invariance modulaire
 l'Invariance par reparamétrisation
 l'Invariance par translation
 l'invariance de Poincaré 
 l'Invariance conforme du modèle d'Ising
 l'invariance des lois physiques dans le Théorème de Noether

Mathématiques 

 l'Invariance d'échelle
 l'Invariance de classe
Théorème de l'invariance du domaine

Divers 
 Invariance, revue française créée par Jacques Camatte en 1968.